Бајнум има више значења:
 Бајнум (Монтана)
 Бајнум (Тексас)
 Бајнум (Алабама)